

Architettura
 Tetto – parte sommitale di un edificio

Geografia 
Italia
 Tetto Alto – frazione di Revello, in Piemonte 
 Tetto Arpetta – frazione di Valdieri, in Piemonte
 Tetto Bandito – frazione di Roaschia, in Piemonte
 Tetto Barlot – frazione di Roaschia, in Piemonte
 Tetto Cascina – frazione di Robilante, in Piemonte
 Tetto Piano – frazione di Roccavione, in Piemonte
 Tetto Pollino – frazione di Rittana, in Piemonte

Altro 
 Effetto tetto – effetto che si osserva quando una variabile indipendente non ha più effetto su una variabile dipendente, o il livello al di sopra del quale la varianza in una variabile indipendente non è più misurabile
 Tetto salariale – somma massima di denaro che una società può spendere complessivamente, per ogni stagione, per gli ingaggi della propria rosa sportiva
 Tetto sonoro – impianto audio
 Mark Tetto – personaggio televisivo statunitense

Pagine correlate 
 Tetti (disambigua)

Altri progetti